Турнир BNP Paribas Masters 2016 года в мужском парном разряде проводится в 45-й раз. В основной сетке турнира 24 пары, две из которых попали в основу, получив специальное приглашение от организаторов.

Пара Хенри Континен и Джон Пирс — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы Иван Додиг и Марсело Мело не защищали свой титул, однако Мело сыграл на турнире в паре с Вашеком Поспишилом и вышел в полуфинал.

Посев 
Все сеяные начинают турнир со второго раунда.

  Николя Маю /  Пьер-Юг Эрбер (Финал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Второй раунд)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (Второй раунд)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Четвертьфинал)
  Марсело Мело /  Вашек Поспишил (Полуфинал)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Рохан Бопанна /  Даниэль Нестор (Полуфинал)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

BNP Paribas Masters 2016